A Jupiler League corrispondono le denominazioni di due divisioni di calcio sponsorizzate dalla Jupiler:
 denominazione della Pro League – massima serie del campionato belga di calcio, dal 1993 al 2008
 denominazione della Eerste Divisie – seconda serie del campionato olandese di calcio, dal 2006